Setge d'Avinyó (737)
 Setge d'Avinyó (1398-1403)
 Setge d'Avinyó (1410-1411)